Canada
Langham – città del Saskatchewan
 Regno Unito
Langham – parrocchia civile dell'Essex
Langham – parrocchia civile del Norfolk
Langham – parrocchia civile del Rutland
Langham – parrocchia civile del Suffolk